La Haye steht für:
 Den Haag, der Regierungssitz der Niederlande auf Französisch

La Haye ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Edward La Haye (1910–1978), französischer Admiral
 Claude La Haye, kanadischer Tonmeister
 Reinier de la Haye, holländischer Maler

La Haye ist der Name von Gemeinden in Frankreich:
 La Haye (Manche) im Département Manche
 La Haye (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
 La Haye (Vosges) im Département Vosges
 La Haye-Aubrée im Département Eure
 La Haye-Bellefond im Département Manche
 La Haye-de-Calleville im Département Eure
 La Haye-d’Ectot im Département Manche
 La Haye-de-Routot im Département Eure
 La Haye-du-Puits, ehemalige Gemeinde im Département Manche
 La Haye-du-Theil im Département Eure
 La Haye-le-Comte im Département Eure
 La Haye-Malherbe im Département Eure
 La Haye-Pesnel im Département Manche
 La Haye-Saint-Sylvestre im Département Eure
 La Haye en Touraine, ehemalige Gemeinde im Départemen Indre-et-Loire

Siehe auch:
 Lahaye